Heinzental ist der Name folgender Orte:

 Heinzental (Landschaftsschutzgebiet)
 Heinzental (Neuhemsbach)